Трофей Браво () — ежегодная награда, присуждавшаяся с 1978 по 2015 год журналом  лучшему молодому футболисту в Европе. Первым победителем стал англичанин Джимми Кейс

До 1992 года награду мог получить футболист, не достигший 23 лет, и принимавший участие в Кубке европейских чемпионов, Кубке УЕФА или Кубке обладателей кубков. После 1992 года награду мог получить любой игрок в возрасте до 21 года, выступавший в любой из европейских футбольных лиг. Награда присуждалась по итогам футбольного сезона «осень-весна», а не по итогам календарного года.

Победители

Ссылки 
 The «Bravo» Award

Футбольные награды